A CD Elgoibar, teljes nevén Club Deportivo Elgoibar, baszkul Elgoibar Kirol Kluba spanyolországi baszk labdarúgócsapatot 1917-ben alapították, 2013/14-ben a negyedosztályban szerepelt.

Statisztika

Ismertebb játékosok

  José Araquistáin
  Juan Cruz Sol
  Joseba Etxeberria

További információk
 Hivatalos weboldal
 Futbolme 

Baszkföldi labdarúgócsapatok
1917-ben alapított labdarúgócsapatok
Elgoibar